Ближний —хутор в Новоузенском районе Саратовской области в составе сельского поселения Олоновское муниципальное образование.

География 
Находится на левом берегу реки Чертанла на расстоянии примерно 6 километров по прямой на север от районного центра города Новоузенск.

История
Официальная дата основания 1915 год.

Население 
Постоянное население составило 315 человек (68% казахи, 26% русские) в 2002 году, 294 в 2010.

Примечания

Ссылки 

Населённые пункты Новоузенского района